Joseph Harris, dit Joe Harris, (1870-1953), acteur de cinéma américain de la période du cinéma muet ;
 Joe Harris (1951), mathématicien américain ;
 Joe Harris (1991), joueur américain de basket-ball.